Leuco – personaggio della mitologia greca, figlio di Taols, figlio adottivo di Idomeneo ed usurpatore del trono di Creta
 Leuco – personaggio della mitologia greca, compagno di Ulisse nella guerra di Troia. Fu ucciso da Antifo
 Leuco – personaggio della mitologia greca, un cantante dell'isola di Lesbo appartenente all'esercito di Dioniso
 Leuco – un epiteto di Hermes in Beozia

Note